Тропик Рака:
 Тропик Рака (или Северный тропик) — одна из пяти основных параллелей, отмечаемых на картах Земли.
 «Тропик Рака» — роман Генри Миллера.